Clear Island kan syfta på följande:

 Clear Island (ö i Antarktis)
 Oileán Chléire, ö i Irland